Tempest and Sunshine – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 Tempest and Sunshine – film del 1914 diretto da Frank Hall Crane
 Tempest and Sunshine – film del 1916 diretto da Warren Hughes e Carlton S. King